Bruno Sacchiero (1893-1918) – pittore italiano
 Neri Sacchiero (1932) – ex calciatore italiano